Бютье () — название коммун во Франции:

 Бютье (Верхняя Сона) — в департаменте Верхняя Сона.
 Бютье (Сена и Марна) — в департаменте Сена и Марна.